Доммарте́н-ле-Кок () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Рамрюпт. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10127.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к востоку от Парижа, в 55 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 31 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 65 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 41 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 33 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 80,5 %, в 1999 году было 76,7 %). Из 33 активных работали 29 человек (17 мужчин и 12 женщин), безработных было 4 (0 мужчин и 4 женщины). Среди 8 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об